Mužská čtyřhra Abierto Mexicano Telcel 2018 probíhala na přelomu února a března 2018. Do deblové soutěže acapulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu byli Jamie Murray se Soaresem. Z kvalifiace postoupili dvě dvojice, Radu Albot s Nikolozem Basilašvilim, a jako šťastní poražení po odstoupení turnajových jedniček, Max Mirnyj s Philippem Oswaldem.

Vítězem se stal třetí nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal americké turnajové čtyřky, bratry Boba a Mika Bryanovi po zvládnutých koncovkách setů 7–6 a 7–5. Oba šampioni obhájili trofej, do žebříčku ATP si připsali 500 bodů a získali sedmou společnou trofej od ledna 2016, kdy navázalai spolupráci. Murray při svém 350. vítězném zápasu ve čtyřhře vybojoval jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Soarese to bylo dvacáté sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (odstoupili)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Abierto Mexicano Telcel 2018